Herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2017 blev afholdt onsdag den 20. september 2017 i Bergen, Norge. Ruten var 31 km lang, først to omgange omkring centrum, derefter afslutning op til Fløyen. Ved indgangen til stigningen havde rytterne mulighed til at skifte cykel. Det var den 24. udgave af mesterskabet og Tony Martin var regerende mester. Enkeltstarten blev vundet af hollandske Tom Dumoulin.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Martin Toft Madsen
 Lasse Norman Hansen

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Enkeltstart (herrer)